

Anno 
 274 o 274 a.C.

Matematica 
 274 (numero)